Гибрид собаки и волка (волкособ), иногда встречается в дикой природе, когда волки не воспринимают бродячих собак как конкурентов. Типичный дикий волкособ силён, как волк, и не боится человека, как собака.

Породы собак, в создании которых использовали волко-собачьи гибриды 
 Волчья собака Сарлоса (Нидерланды)
 Куньминская овчарка (Китай)
 Чехословацкая волчья собака (бывшая Чехословакия)

Прецеденты 
Волкособы — популяция волко-собачьих гибридов, выведенная в Пермском институте внутренних войск из волков и немецких овчарок. Название образовано из слов «волк» и «собака». В отличие от предыдущих экспериментов по скрещиванию волка с различными породами собак, утверждали, что пермские волкособы были управляемы человеком. Обладают более развитыми чутьём, интеллектом и выносливостью, чем собаки. В замкнутом пространстве находят человека за 20 секунд, против 4—6 минут у овчарки. Первый волкособ был выведен в результате скрещивания волчицы Найды и овчарки. В конце 2000-х были попытки использовать имеющиеся популяции волкособов для охраны китайской и монгольской границ России. С породой работало пограничное управление ФСБ. Проект по разведению и изучению гибридов волка и собаки в Перми был закрыт. За 16 лет было получено 46 волкособов (пять поколений).

В январе 2019 года в Финляндии был пресечён частный проект по скрещиванию волков и собак, а в мае Госсовет одобрил постановление, запрещающее продажу, рекламу и содержание гибридов волка и собаки в стране, что, по словам министра сельского хозяйства Яри Леппя, способствует охране популяции диких волков Финляндии.

Примечания

Литература 
 Н. Верещагин, А. Тихонов. Волкособаки в Ленинградской области // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 1, 1985. стр.15

Ссылки 
 The Keeping of Wolf-Hybrids in Great Britain// Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals. June 2000
 Юг Забайкалья атаковали волкособы (статья электронного периодического издания «Zabmedia») за 11.01.2012 г.

Волки
Собаки
Гибриды псовых
Породы собак, признанные опасными в России